Magdeburger Brücke steht für:

 Magdeburger Brücke (Hamburg), ein Brückenpaar über den Magdeburger Hafen in der Hamburger HafenCity, die bis 2010 „Baakenbrücken“ hießen
 Magdeburger Brücke (Stendal), eine Brücke über eine Eisenbahnstrecke in Stendal
Busanbrücke, eine nördlich der heutigen Magdeburger Brücke in Hamburg verlaufende Fußgängerbrücke, die bis 2010 „Magdeburger Brücke“ hieß
 Magdeburger Brücke (Reim), ein Spielreim